Алексей Олегович Гаврилов (род. 20 октября 1960, Москва) — российский шахматист, мастер спорта СССР (1987), международный гроссмейстер (2010).

Выпускник механико-математического факультета МГУ. Воспитанник шахматного клуба МГУ (главный тренер — И. Е. Ватников). За время учебы в университете прошел путь от 1 разряда до мастера спорта.

Чемпион России 1992 г.

Серебряный призер чемпионата Москвы 1992 г. (разделил 1—2 места с А. С. Морозевичем и уступил ему по дополнительным показателям). Бронзовый призер чемпионата Москвы 2017 г.

Победитель международных турниров в Москве (1992 и 1996 гг.), Оломоуце (2004 и 2006 гг.), Понтеведре (2006 г.), Эфорие (2008 и 2010 гг.), Липецке (2008 г.), Москве (2009 г., этап Мирового шахматного тура), Кракове (2011 и 2012 гг.), Будапеште (2011 г.), Генте (2015 г.).

В 1993 г. участвовал в зональном турнире.

4 января 2018 г. во время шахматного турнира в Испании у Гаврилова случился инсульт. Ему была сделана операция, двое суток он оставался без сознания. Четыре недели шахматист провел в больнице города Гранада. У Гаврилова была парализована одна половина тела. Был организован сбор средств на лечение Гаврилова. В поддержку шахматиста был проведен благотворительный турнир с интернет-трансляцией.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Алексея Гаврилова на сайте ФШР
 Личная карточка А. О. Гаврилова на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты СССР
Шахматисты России